Schwanebeck – città tedesca della Sassonia-Anhalt
 Schwanebeck – frazione della città tedesca di Bad Belzig (Brandeburgo)
 Schwanebeck – frazione della città tedesca di Nauen (Brandeburgo)
 Schwanebeck – frazione del comune tedesco di Panketal (Brandeburgo)